Оксид вуглецю може означати:
 Оксид вуглецю(II), також відомий як чадний газ (CO).
 Оксид вуглецю(IV), також відомий як вуглекислий газ (CO2).
 Діоксид тривуглецю (C3O2, О=С=С=С=О) — похідна малонової кислоти.

Багатозначні терміни
Оксиди